Al-Hilal (árabe: الهلال) pode referir-se a vários clubes de futebol do mundo árabe:

 Al-Hilal Saudi Football Club, clube de futebol da Arábia Saudita;
 Al-Hilal Omdurman, clube de futebol do Sudão;
 Al-Hilal Benghazi, clube de futebol da Líbia;
 Al-Hilal Port Sudan, clube de futebol do Sudão;
 Al-Hilal Al Hudaydah, clube de futebol do Iêmen.

Ver também

 

Desambiguações de esportes